Die Carol Weymuller Open 2014 fanden vom 30. September bis 6. Oktober 2014 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Gold 50.
 
Titelverteidigerin war Nicol David, die nicht erneut antrat. Im Endspiel gewann Alison Waters gegen Omneya Abdel Kawy mit 9:11, 12:10, 11:5 und 12:10.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf wsaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2014/15
2014
Sportveranstaltung in Brooklyn